Die 1. Liga ist die vierthöchste Eishockey-Spielklasse der Schweiz. Sie wurde zum viertel Mal in zwei Gruppen (Ost/West) ausgetragen. Erstmals seit der Saison 2018/19 konnte mit dem EHC Frauenfeld ein Meister gekürt werden. Die Ostschweizer stiegen zusammen mit dem Finalgegner HC Franches-Montagnes in die MySports League auf.

Gruppeneinteilung 2021/22

Gruppe Ost

Gruppe West

Qualifikationsrunde

Ost 

Legende: Sp = Spiele, S = Siege, N = Niederlagen, SNV/P = Siege nach Verlängerung oder Penaltyschiessen, NNV/P = Niederlage nach Verlängerung oder Penaltyschiessen, TVH = Torverhältnis, P/Sp = Punkte pro Spiel
Erläuterungen: , ,

West 

Legende: Sp = Spiele, S = Siege, N = Niederlagen, SNV/P = Siege nach Verlängerung oder Penaltyschiessen, NNV/P = Niederlage nach Verlängerung oder Penaltyschiessen, TVH = Torverhältnis, P/Sp = Punkte pro Spiel
Erläuterungen: , ,

Playoffs 
Alle Playoffrunden wurden Best of five gespielt. Die beiden Sieger der jeweiligen Region spielten im nationalen Finale um den Titel des 1. Liga Meisters.

Ost

West

Nationales Finale

Finale

Spiel um Platz 3

Relegation 

Legende: GP = Spiele, S = Siege, N = Niederlagen, SNV/P = Siege nach Verlängerung oder Penaltyschiessen, NNV/P = Niederlage nach Verlängerung oder Penaltyschiessen, TVH = Torverhältnis, P/Sp = Punkte pro SpielErläuterungen:

Weblinks 
 1. Liga

Saison der Regio League
Eishockeysaison 2021/22